Brygady Artylerii noszące numer „3”:

Polskie:
 3 Brygada Artylerii 1790
 3 Brygada Artylerii 3 Dywizji Strzelców Polskich 1917-1918 
 3 Brygada Artylerii Wielkopolskiej 1919 → XVII Brygada Artylerii 1919-1921
 III Brygada Artylerii Legionów 1919-1921
 3 Warszawska Brygada Artylerii Haubic 1944-1945 → 74 Pułk Artylerii Haubic
 36 Brygada Artylerii 1964-1970 → 3 Warszawska Brygada Artylerii 1970-1993 → 3 Pułk Rakiet im. króla Stefana Batorego 1993-2001

Austro-węgierskie:
 3 Brygada Artylerii (1885–1908) → 3 Brygada Artylerii Polowej (1908–1918)
 3 Brygada Artylerii Fortecznej (1908–1918) → 3 Brygada Artylerii Ciężkiej (1918)
 3 Brygada Artylerii Górskiej (1911–1914)